Isa Noyola (née en 1978), activiste américaine
Teresa Noyola (née en 1990), footballeuse mexicaine